Greenback peut renvoyer à:

En numismatique / économie :
 Greenback, une monnaie fiduciaire émise pendant la guerre de Sécession
 United States Notes
 Demand Notes, émis en 1861-1862
 Un actuel billet de la Réserve fédérale(en) aux États-Unis depuis 1914
 Greenback Party, un parti politique américain qui fut actif entre 1874 et 1884, qui préconisait une monnaie de gouvernement qui n'est pas basée sur l'or, aussi connu comme le Greenback Labor Party (« Parti travailliste du Greenback »)
 Save the Greenback (« Sauvez le billet vert »), une organisation du US Bureau of Engraving and Printing employés et fournisseurs de pièces de monnaie opposés à la suppression progressive du dollar de papier

Autres utilisations :
 Greenback (Tennessee), aux États-Unis
 Greenbacks, une chanson de Ray Charles de 1955
 Greenback, des haut-parleurs pour guitare de la marque Celestion
 La Greenback cutthroat trout (Oncorhynchus clarki stomias), sous-espèce orientale de truite fardée
 Un autre nom pour la Bar jack (Carangoides ruber) ou Caranx ruber
 Un nom de famille

Voir aussi 
 Le Redback - Dollar du Texas